Halbstadt ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 eines Dorfes in der Region Altai, siehe Halbstadt (Region Altai)
 eines autonomen Kreises der Deutschen in der Region Altai, siehe Deutscher Nationalrajon (Region Altai) (inoffiziell auch Nationalkreis Halbstadt oder Deutscher Nationalkreis Halbstadt)
 eines Dorfes in der Oblast Omsk, siehe Halbstadt (Omsk) 

sowie der frühere Name:
 einer Stadt in Tschechien (bis 1945), siehe Meziměstí
 einer Stadt in der Ukraine (bis 1928), siehe Molotschansk
 ein Dorf in der Ukraine (bis 1939), siehe Nowoseliwka (Mykolajiw)